Черномо́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 Черноморская улица — улица в Гомеле

Казахстан 

 Черноморская улица — улица в Алма-Ате

Россия 

 В Анапе Краснодарского края:
 Черноморская улица
 Черноморская улица (посёлок Витязево)
 Черноморская улица — улица в Армавире Краснодарского края
 Черноморская улица — улица в Артёме Приморского края
 Черноморская улица — улица в Биробиджане
 Черноморская улица — улица во Владивостоке
 Черноморская улица — улица во Владикавказе
 Черноморская улица — улица в Волгограде
 Черноморская улица — улица в Волгодонске Ростовской области
 Черноморская улица — улица в Воронеже
 Черноморская улица — улица в Выборге Ленинградской области
 В Геленджике Краснодарского края:
 Черноморская улица
 Черноморская улица (хутор Джанхот)
 Черноморская улица (село Дивноморское)
 Черноморская улица (село Кабардинка)
 Черноморская улица — улица в Грозном
 Черноморская улица — улица в Димитровграде Ульяновской области
 Черноморская улица — улица в Казани
 Черноморская улица — улица в Калининграде
 Черноморская улица — улица в Камышине Волгоградской области
 Черноморская улица — улица в Кемерове
 Черноморская улица — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Черноморская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
 В Краснодаре:
 Черноморская улица (Карасунский район)
 Черноморская улица (Центральный район)
 Черноморская улица — улица в Нижнем Новгороде
 Черноморская улица — улица в Нижнем Тагиле Свердловской области
 Черноморская улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 В Новороссийске Краснодарского края:
 Черноморская улица
 Черноморская улица (посёлок Верхнебаканский)
 Черноморская улица (хутор Ленинский Путь)
 Черноморская улица (станица Раевская)
 Черноморская улица (хутор Семигорский)
 Черноморская улица (село Федотовка)
 Черноморская улица (село Южная Озереевка)
 Черноморская улица — улица в Новосибирске
 Черноморская улица — улица в Омске
 Черноморская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Черноморская улица — улица в Самаре
 Черноморская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Черноморская улица — улица в Стерлитамаке республики Башкортостан
 Черноморская улица — улица в Томске
 Черноморская улица — улица в Туапсе Краснодарского края
 Черноморская улица — улица в Хабаровске

Украина 

 Черноморская улица — улица в Горловке Донецкой области
 Черноморская улица — улица в Днепродзержинске Днепропетровской области
 Черноморская улица — улица в Днепропетровске
 Черноморская улица — улица в Донецке
 Черноморская улица — улица в Запорожье
 Черноморская улица — улица в Керчи автономной республики Крым
 Черноморская улица — улица в Киеве
 Черноморская улица — улица в Кировограде
 Черноморская улица — улица в Краматорске Донецкой области
 Черноморская улица — улица в Красноперекопске автономной республики Крым
 Черноморская улица — улица в Кременчуге Полтавской области
 Черноморская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Черноморская улица — улица в селе Лавровом Алуштинского городского совета автономной республики Крым
 Черноморская улица — улица в посёлке Лески Коминтерновского района Одесской области
 Черноморская улица — улица в Луганске
 Черноморская улица — улица в Львове
 Черноморская улица — улица в Макеевке Донецкой области
 Черноморская улица — улица в Мариуполе Донецкой области
 Черноморская улица — улица в Николаеве
 Черноморская улица — улица в Никополе Днепропетровской области
 Черноморская улица — улица в Одессе
 Черноморская улица — улица в Рени Одесской области
 Черноморская улица — улица в Саках автономной республики Крым
 Черноморская улица — улица в Севастополе
 Черноморская улица — улица в посёлке городского типа Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области
 Черноморская улица — улица в Симферополе
 Черноморская улица — улица в Стаханове Луганской области
 Черноморская улица — улица в Харькове
 В Херсоне:
 Черноморская улица
 2-я Черноморская улица
 Черноморская улица — улица в Черновцах

См. также 

 Морская улица
 Черноморское шоссе
 Черноморская набережная — набережная в Геленджике Краснодарского края
 Черноморский бульвар
 Черноморский переулок
 Черноморский проезд
 Черноморский тупик
 Черноморский спуск — улица в Херсоне